Арчи́л Ива́нович Чимака́дзе (; 5 марта 1919, Чиатура, Грузинская ССР, ныне Грузия — 1991) — грузинский композитор и педагог. Народный артист Грузинской ССР (1973).

Биография 
В 1940 году окончил математический факультет Тбилисского университета. В 1945 году — Тбилисскую консерваторию у Андрея Баланчивадзе, а в 1951 году — аспирантуру при Московской консерватории у Анатолия Александрова. В 1960—1963 годах — директор 1-го государственного музыкального училища в Тбилиси. В 1963—1967 годах — директор Грузинского театра оперы и балета. С 1972 года — художественный руководитель музыкального вещания Грузинского радио и телевидения. С 1968 года преподавал в Тбилисской консерватории, где в 1978 году становится доцентом, а в 1983 году — профессором. Писал музыку к спектаклям и фильмам. Член КПСС с 1964 года.

Театр

Театр имени Шота Руставели 
 «Арагвинцы» А. Апхаидзе (1958)
 «Бахтриони» по поэме Важи Пшавелы (1960)
 «Пиросмани» (1961)

Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили 
 «Медея» (1962)

Сочинения 
 кантата «Сердце Картли» для сопрано, хора и оркестра (1952, на стихи Мириана Абуладзе)
 кантата для хора и оркестра «Клятва миру» (1954, на стихи Давида Гагечиладзе)
 кантата «Ленину» (1970, на стихи С. И. Мачавариани)
 кантата «Слава тебе» (1971, на стихи Нодара Гурешидзе)
 «Пролог» для хора, оркестра и чтеца (1962) 
 «Коронация Тинатин» для хора и оркестра (1966, оба — из музыкально-литературной композиции «Витязь в тигровой шкуре»)
 симфоническая поэма «Девлети» (1946, по новелле «Лашхетский господин» Серго Клдиашвили)
 «Песня Пиросмани» для мужского вокального квартета в сопровождении симфонического оркестра

Награды 
 два ордена «Знак Почёта» (17.04.1958; 02.04.1966)
 1961 — Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР
 1973 — Народный артист Грузинской ССР

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 626 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 
 Арчил Чимакадзе на сайте КиноПоиск

Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР